Le titre de comte d'Egmont peut se référer à :

 Comte d'Egmont, un titre de la pairie d'Irlande créé en 1733 et toujours porté de nos jours ;
 Comte d'Egmont ou d'Egmond, un titre de noblesse des Pays-Bas ;
  Maison d'Egmont

 Le comte Lamoral d'Egmont fut exécuté avec le comte de Hornes à Bruxelles.  Ils sont restés les symboles de la lutte contre la tyrannie espagnole du duc d'Albe qui pesait lourdement sur les Pays-Bas espagnols